Az 2011-es Tippeligaen volt a 67. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2011. március 20-án kezdődött és november 27-én ért véget.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont a Molde csapata nyerte, a bajnokság történetében először.

Részt vevő csapatok

Vezetőedző váltások

Tabella

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 10
  Fegor Ogude (Vålerenga)
 Legtöbb piros lap: 1
 21 játékos

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 59
 Vålerenga
 Legtöbb piros lap: 4
 Fredrikstad
 Lillestrøm

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég 1
Eliteserien szezonok